Jacques-François-Marie Vieilh de Boisjolin (1760-1841), poète et administrateur français ;
 Claude-Augustin Vieilh de Boisjolin (1788-1852), son fils, écrivain français.